Jennifer Anne Kirk, née le , est une ancienne patineuse artistique  américaine. Championne du monde junior en 2000 et championne des quatre continents en 2002, elle s'est retirée de la compétition le .

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en août 1984
Naissance à Newton (Massachusetts)